Llista d'asteroides del 158001 al 159000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|158001-158100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|158101-158200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|158201-158300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|158301-158400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|158401-158500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|158501-158600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|158601-158700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|158701-158800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|158801-158900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|158901-159000 [ modifica]

|-
|}